Куракін Олександр Борисович (31 липня (10 серпня) 1697 року — 2 (13) жовтня 1749 року) — державний діяч і дипломат з роду Куракіних: дійсний таємний радник, обершталмейстер (1736), сенатор.
 Куракін Борис Іванович (30 липня 1676, Москва, Московське царство — 28 жовтня 1727, Париж, Королівство Франція) — російський державний службовець.
 Куракін Олексій Борисович (рос. Алексей Борисович Куракин; нар. 19 вересня 1759 — пом. 30 грудня 1829) — російський та український державний діяч, генерал-губернатор.
 Куракін Іван Володимирович (15 червня 1988, м. Вільнянськ, Вільнянський район, Запорізька область — 1 квітня 2022, с. Роздольне, Волноваський район, Донецька область)
 Куракін Павло Єфремович (1894(1894) — ?) — український радянський діяч, сталевар Костянтинівського металургійного заводу імені Фрунзе Донецької області.

Див. також 
 Куракіни